Das Patrozinium des heiligen Johannes von Gott tragen folgende Kapellen und Kirchen:

Polen 
 Johannes-von-Gott-Kirche (Warschau)

Portugal 
 Igreja de São João de Deus (Chaves), Freguesia Madalena, Chaves
 Igreja de São João de Deus (Lissabon), Freguesia São João de Deus, Lissabon
 Igreja de São João de Deus (Nossa Senhora do Bispo), Freguesia Nossa Senhora do Bispo, Montemor-o-Novo

Spanien 
 Basilika San Juan de Dios, Granada

 
Johannes-Gott